Ландрикур ():
 Ландрикур — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Ландрикур — коммуна во Франции, департамент Эна.